Bland se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Keith Preston Bland
 Thomas B. Bland